The General peut faire référence à :
 Le Mécano de la « General » (The General, 1926), un film de Buster Keaton
 , une revue de jeux de guerre